Оанча има више значења:

 Оанча (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Оанча (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Општина Оанча (Галац), општина у округу Галац у Румунији